Moren ist der Familienname folgender Personen:

 Edward H. Moren (1825–1886), US-amerikanischer Politiker
 Lew Moren (1883–1966), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tore Moren, norwegischer Musiker

Siehe auch:
 Mooren
 Mohren
 Moreń